Чемпионат мира по снукеру 1971 () — главный турнир в мире снукера, проходивший в Сиднее, Австралия в ноябре 1970 года. Чемпионом мира стал Джон Спенсер, выигравший в финале у Уоррена Симпсона со счётом 37:29.

Примечательные события 

 Этот чемпионат стал первым, проводившимся не в Великобритании.
 Джон Спенсер выиграл его второй мировой титул.
 Этот чемпионат был первым и единственным, сыгранным в формате групповой стадии.
 Фред Дэвис впервые за всю свою длительную карьеру пропустил чемпионат.
 Уоррен Симпсон вышел в финал чемпионата с первой попытки.

Результаты

Групповая стадия 
Каждый соперник играл 37-фреймовый поединок с 4 другими игроками из остальных 8.

 Рэй Риардон 21:16 Эдди Чарльтон  
 Рэй Риардон 22:15 Перри Манс  
 Рэй Риардон 21:16 Джон Спенсер  
 Рэй Риардон +:− Пэдди Морган  
 Джон Палмен 25:22 Пэдди Морган  
 Джон Палмен 26:11 Норман Скуайр  
 Джон Спенсер 20:17 Перри Манс  
 Джон Спенсер 23:14 Джон Палмен  
 Джон Спенсер 27:10 Норман Скуайр  
 Эдди Чарльтон 26:11 Перри Манс  
 Эдди Чарльтон 23:14 Гарри Оуэн  
 Эдди Чарльтон 27:10 Норман Скуайр  
 Гарри Оуэн 26:11 Пэдди Морган  
 Гарри Оуэн 19:18 Норман Скуайр  
 Пэдди Морган 21:16 Уоррен Симпсон  
 Уоррен Симпсон 19:18 Перри Манс  
 Уоррен Симпсон 19:18 Гарри Оуэн  
 Уоррен Симпсон 21:16 Джон Палмен 

Места

Плей-офф

Примечания

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1971 год в снукере
1971 год в Австралии
Международные спортивные соревнования в Сиднее